Пиорналь ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Херте. Занимает площадь 36 км². Население — 1525 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 119 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса